Floor (voornaam), een jongens- en meisjesnaam
 Floris (bier), een Belgisch bier gebrouwen door Brouwerij Huyghe
 Floris (film), een film uit 2004, met Michiel Huisman en Birgit Schuurman
 Floris (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Floris (televisieserie), een televisieserie uit 1969, met Rutger Hauer en Jos Bergman
 Floris von Rosemund, de Duitse remake van de televisieserie uit 1975
 Floris ende Blancefloer, een dertiende-eeuwse hoofse roman

Personen
 Floris (stripauteur) (1978), een Belgisch stripauteur
 Floris van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven
 Floris I van Pallandt (1537-1598), graaf van Culemborg
 Floris II van Pallandt (1578-1639), graaf van Culemborg, zoon van Floris I

Graven van Holland:
 Floris I van Holland (1049-1061) 
 Floris II van Holland (1091-1121) 
 Floris III van Holland (1157-1190)
 Floris IV van Holland (1222-1234)
 Floris V van Holland (1256-1296)